Ivanov nebo Ivanovová je příjmení řady osobností

Osobnosti
 Alexandr Ivanov – více osob
 Alexandr Andrejevič Ivanov (1806–1858) – ruský malíř
 Alina Ivanovová (* 1969) – ruská atletka
 Anatolij Vasiljevič Ivanov (1934–2012) – hráč na bicí nástroje, skladatel a dirigent
 Eugene Ivanov (* 1966) – pražský malíř
 Ďorge Ivanov (* 1960) – makedonský prezident
 Georgi Ivanov (* 1940) – bulharský kosmonaut
 Ivan Ivanov – více osob
 Igor Sergejevič Ivanov (* 1945) – ruský politik a diplomat
 Jurij Anufrijevič Ivanov (1956–1989) – sovětský sériový vrah a násilník
 Lili Ivanovová (* 1939) – bulharská zpěvačka
 Marin Ivanov (* 1954) – bulharský sportovní šermíř
 Michail Michajlovič Ippolitov-Ivanov (1859–1935) – ruský skladatel
 Miroslav Ivanov (1929–1999) – český spisovatel literatury faktu a publicista
 Nikolaj Judovič Ivanov (1851–1919) – ruský generál
 Olimpiada Ivanovová (* 1970) – ruská atletka
 Petar Ivanov – více osob
 Sergej Borisovič Ivanov (* 1953) – ruský politik
 Vjačeslav Ivanov (spisovatel) (1866–1949) – ruský básník
 Vjačeslav Vševolodovič Ivanov (1929–2017) – ruský filolog
 Vjačeslav Ivanov (veslař) (* 1938) – sovětský veslař

Fiktivní postavy a umělecká díla
 Čaroděj Ivanov – kniha od Andrzeje Pilipiuka
 Ivanov (hra) – divadelní hra Antona Pavloviče Čechova

Česká příjmení
Ruská příjmení
Bulharská příjmení